Die Hexe bezeichnet:
 Die Hexe (1954), deutsches Filmdrama von Gustav Ucicky
 Die Hexe, Buch von Jules Michelet; siehe La Sorcière (Michelet)

Siehe auch:
 Hexe (Begriffsklärung)